Shake Away () е шестият студиен албум на колумбийската певица Лила Даунс. Издаден е на 2 септември 2008 г.

Списък с песни

Бонус песни 

Албуми на Лила Даунс
Музикални албуми от 2008 година